Mariño (Nueva Esparta)
Mariño (Sucre)

Zie ook 
Marino (doorverwijspagina)